Bełchatów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Bełchatów, un powiat
 Bełchatów, une gmina rurale 
 Bełchatów, une ville et chef-lieu du powiat et gmina de même nom